Азовский район

 Азовский район — муниципальное образование в составе Ростовской области Российской Федерации.
 Азовский район — упразднённый район в Крыму.
 Азовский район — упразднённый район, существовавший в Омском округе Сибирского края в 1925—1929 годах и Омской области в 1935—1962 годах.

См. также 
 Азовский немецкий национальный район — поселение российских немцев в Омской области Российской Федерации